Carlos Alberto ist der Name folgender Personen:

* Carlos Alberto (Politiker), osttimoresischer Politiker (PSD)

Carlos Alberto ist der Rufname folgender Personen:
 Carlos Alberto (Fußballspieler, 1932) (Carlos Alberto Martins Cavalheiro; 1932–2012), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Alberto (Fußballspieler, 1944) (Carlos Alberto Torres; 1944–2016), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Alberto (Fußballspieler, 1974) (Carlos Alberto Ribeiro Pereira; * 1974), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Alberto (Fußballspieler, 1980) (Carlos Alberto Dos Santos Gomes; * 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Alberto (Fußballspieler, 1981) (Carlos Alberto Pereira Silveira; * 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Alberto (* 1984), brasilianischer Fußballspieler, siehe Carlos Alberto Souto Pinheiro Júnior
 Carlos Alberto (Fußballspieler, Dezember 1984) (Carlos Alberto Gomes de Jesus; * 1984), brasilianischer Fußballspieler (u. a. Werder Bremen)